Ря́пінаський райо́н (, ) — адміністративно-територіальна одиниця Естонської РСР з 26 вересня 1950 до 14 квітня 1961 року.

Географічні дані 
Площа району станом на 1955 рік — 1082,0 км2, чисельність населення на 15 січня 1959 року становила 19 842 особи.

Адміністративний центр — робітниче селище Ряпіна.

Історія 
26 вересня 1950 року в процесі скасування в Естонській РСР повітового та волосного адміністративного поділу утворено Ряпінаський сільський район, який безпосередньо підпорядковувався республіканським органам. До складу новоутвореного району ввійшли робітниче селище Ряпіна як адміністративний центр та 22 сільські ради: Алакюласька, Аравуська, Вергулітсаська, Виипсуська (перша), Виипсуська (друга), Вілустеська, Вяйке-Веерксуська, Кагкваська, Леевакуська, Леевіська, Лінтеська, Луускаська, Матсуріська, Мегікоормаська, Мікітамяеська, Парапалуська, Пійрісаареська, Руунаська, Сатсеріннаська, Сууреметсаська, Тсолґуська, Ярвесууська.

Після прийняття 3 травня 1952 року рішення про поділ Естонської РСР на три області Ряпінаський район включений до складу Тартуської області. Проте вже 28 квітня 1953 року області в Естонській РСР були скасовані і в республіці знов повернулися до республіканського підпорядкування районів.

20 березня 1954 року відбулася зміна кордонів між районами Естонської РСР, зокрема Ряпінаський район отримав 269,42 га земель від Пилваського району та 35 га — від Вируського району.

17 червня 1954 року розпочато в Естонській РСР укрупнення сільських рад, після чого в Ряпінаському районі замість 22 залишилися 12 сільрад: Алакюласька, Веріораська, Виипсуська, Вярскаська, Леевіська, Лінтеська, Мегікоормаська, Мікітамяеська, Парапалуська, Пійрісаареська, Сатсеріннаська й Сууреметсаська.

3 вересня 1960 року в Ряпінаському районі ліквідовано 3 сільради: Виипсуську, територія якої поділена між Алакюлаською та Мікітамяеською сільрадами; Сатсеріннаську, що приєднана до Вярскаської сільради, і Парапалуську — до Мегікоормаської.

14 квітня 1961 року скасовано Ряпінаський район, його територія поділена між Пилваським районом (селище Ряпіна та Алакюласька, Веріораська, Вярскаська, Леевіська, Лінтеська, Мікітамяеська й Сууреметсаська сільські ради) та Тартуським районом (Мегікоормаська й Пійрісаареська сільські ради).

Адміністративні одиниці

Друкований орган 
17 березня 1951 року тричі на тиждень почала виходити газета «Sotsialistlik Räpina» (, «Соціалістична Ряпіна»), друкований орган Ряпінаського районного комітету комуністичної партії Естонії та Ряпінаської районної ради депутатів трудящих. Останній номер вийшов 20 квітня 1961 року.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja / Ведомости Эстонской ССР
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja / Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики

Ряпінаський район
Райони Естонської РСР
Засновані в Європі 1950